Константий:

 Константий I — Вселенский Патриарх (1830—1834); ранее и потом Архиепископ Синайский (1805—1830 и 1834—1859).
 Константий II — Константинопольский Патриарх, занимавший престол с 1834 по 1835 годы.